Au sens propre, un affranchi est un ancien esclave qui a été libéré par son maître. Au sens figuré, il désigne une personne qui ne respecte pas toutes ou certaines règles et lois de son environnement. À ce titre, il a donné lieu à de nombreuses œuvres artistiques.

Les Affranchis peut désigner :
 Les Affranchis, film américain réalisé par Martin Scorsese en 1990 ;
 Les Affranchis, festival de théâtre de rue organisé à La Flèche ;
 Les Affranchis, collection littéraire des éditions NiL ;
 Les Affranchis, émission de radio de France Inter de 2011 à 2012 ;
 Les Affranchis, album d'Alexis HK sorti en 2009 ;
 Les Affranchis, mouvement de la résistance intérieure belge durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Affranchis, album de Sofiane sorti en 2018